Governo De Gasperi può riferirsi a otto governi italiani (il primo del Regno d'Italia, gli altri della Repubblica Italiana) guidati da Alcide De Gasperi:
Governo De Gasperi I – in carica dal 10 dicembre 1945 al 13 luglio 1946
Governo De Gasperi II – in carica dal 13 luglio 1946 al 2 febbraio 1947
Governo De Gasperi III – in carica dal 2 febbraio al 31 maggio 1947
Governo De Gasperi IV – in carica dal 31 maggio 1947 al 23 maggio 1948
Governo De Gasperi V – in carica dal 23 maggio 1948 al 27 gennaio 1950
Governo De Gasperi VI – in carica dal 27 gennaio 1950 al 26 luglio 1951
Governo De Gasperi VII – in carica dal 26 luglio 1951 al 16 luglio 1953
Governo De Gasperi VIII – in carica dal 16 luglio al 17 agosto 1953